Torsukattak bezeichnet:
 Torsukattak (Fjord, Ilulissat), Fjord im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Torsukattak (Fjord, Ittoqqortoormiit) (Watkins Fjord), Fjord im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Torsukattak (Fjord, Qaqortoq), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Torsukattak (Sund, Maniitsoq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Torsukattak (Sund, Nanortalik), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Torsukattak (Sund, Paamiut) (Nordre Løb), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Torsukattak (Sund, Nunakuluut), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Torsukattak (Sund, Qaarsuarsuk), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Torsukattak (Sund, bei Saarloq) (auch Torsukattaa), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Torsukattak (Sund, Akuliaruseq), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Torsukattak (Sund, Annertusoq), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Torsukattak (Sund, Qeqertaq), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Torsukattak (Sund, Uummannaq), Sund im Distrikt Uummannaq, Grönland